Регенератор (, , ) – 

 
 Відновник (речовина). 
 Теплообмінник. Пристрій для вловлювання й використання тепла відхідних (наприклад, з промислових печей) газів.

Див. також
 Регенерація

Література